F 803 is een naamsein in gebruik of gebruikt bij de Nederlandse marine. De volgende schepen hebben gevaren met dit naamsein:
 Hr. Ms. Flores (Koninklijke Marine), een Nederlandse kanoneerboot van de Floresklasse die na de Tweede Wereldoorlog is hergeklasseerd tot fregat
 Hr. Ms. Evertsen (1946), een Nederlands torpedobootjager van de Evertsenklasse in 1957 hergeklasseerd als fregat.
 Hr. Ms. Van Galen (1967), een Nederlands fregat van de Van Speijkklasse.
 Hr. Ms. Tromp (2003), een Nederlands fregat van de De Zeven Provinciënklasse.